Jesús Garay – regista e sceneggiatore spagnolo
 Jesús Garay –  allenatore di calcio e calciatore spagnolo

Pagine correlate 
Garay